

Patronyme 

 Carl Herold (1848-1931), personnalité politique allemande ;
 Corinna Herold (1961-), femme politique allemande ;
 David Herold (1842-1865), pharmacien américain. 
 Georg Herold (1947-), sculpteur allemand ;
 Gustav Herold (1839-1927), sculpteur suisse
 Horst Herold (1923-2018), policier allemand ;
 Jens-Peter Herold (1965-), athlète est-allemand ;
 Johannes Basilius Herold (1514-1567), écrivain et traducteur suisse ;
 Melchior Ludolf Herold (1753-1810), prêtre et compositeur de chants allemand ;
 Mira Herold (1984-), actrice allemande ;
 Sabine Herold (1981-), militante politique française ;
 Ted Herold (1942-2021), chanteur allemand ;
 Volker Herold (1959-), acteur et réalisateur allemand.

 Charles Hérold Jr. (1990-), footballeur haïtien ;
 François-Joseph Hérold (1755-1802), compositeur français.
 Son fils Ferdinand Hérold (1791-1833), compositeur français.
Ferdinand Hérold (1828-1882), son fils, personnalité politique française ;
 André-Ferdinand Hérold (1865-1940), son fils, écrivain français ;
 Gérard Hérold (1939-1993), acteur français ;
 Jacques Hérold (1910-1987), peintre surréaliste européen ;
 Jean Hérold-Paquis (1912-1945), journaliste collaborateur français ;
 Pascal Hérold, producteur/skipper français.

Pseudonyme 

 Véra Hérold (1917-), poétesse et céramiste française.

Toponyme 

 Rue Hérold, voie française du  parisien ;
 Herold, ville allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Hôpital Hérold, ancien hôpital français  de Paris

Autres 
 Herold, association allemande
